Die Eishockey-Oberliga wurde im Gegensatz zur Vorsaison als eingleisige Liga ausgespielt. Nachdem die verbliebenen Teilnehmer der Oberliga Nord sich auf die Nichtdurchführung dieser Gruppe mangels Teilnehmer entschlossen, wurden die an der Fortsetzung des Spielbetriebs in der Oberliga interessierten Mannschaften in die Oberliga Süd aufgenommen.

Teilnehmer 

Im Rahmen der Zusammenlegung der beiden regionalen Ligagruppen Nord und Süd zu einer eingleisigen Liga, gab es mehrere Mannschaften, die unter diesen Vorzeichen einen Rückzug in die tieferen Ligen antraten.
So zogen sich der Herforder EC in die Regionalliga NRW, der KEV Hannover, der EC Timmendorfer Strand und der Adendorfer EC in die Regionalliga Nord-Ost und der ESC Erfurt in die Sachsenliga zurück. Vor der Saison wurden der EHC Neue Eisbären Berlin und die FTV Hamburg Crocodiles wegen finanzieller Probleme aufgelöst.

Die Mannschaften EV Regensburg, EHC Wolfsburg, EV Duisburg und ETC Crimmitschau waren in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Demzufolge blieben aus dem Norden nur die Play-off-Teilnehmer Dresdner Eislöwen und Ratinger Ice Aliens der Liga erhalten, während aus dem Süden ERC Selb, EC Peiting, Deggendorfer EC, EV Landshut, EHC Bad Aibling und ESV Kaufbeuren durch Play-off-Teilnahme die Klasse direkt hielten und zudem die Mannschaften ERC Haßfurt Sharks, ESV Bayreuth, Geretsried River Rats und EV Füssen in der Relegation gegen die Regionalligamannschaften bestehen konnten.

Modus 

Als Modus wurde festgelegt, dass nach Abschluss der als Doppelrunde ausgespielten Hauptrunde die Teilnehmer auf den Plätzen 1 bis 8 an den Playoffs und die weiteren Mannschaften an der Abstiegsrunde teilnehmen.

Die Play-offs waren zugleich die Aufstiegsplayoffs für die 2. Bundesliga 2002/03, für die sich die Mannschaft des Meisters EV Landshut und des Vizemeisters ESV Kaufbeuren qualifizierte. Nach der Abstiegsrunde, die in zwei Gruppen ausgespielt wurde, stieg die Mannschaft der Ratinger Ice Aliens in die Regionalliga Nordrhein-Westfalen ab. Aus der anderen Gruppe wären die Bayreuth Tigers in die Regionalliga Süd abgestiegen, sie blieben aber wegen der Auflösung dieser Liga nach der Saison 2001/02 weiterhin in der Oberliga 2002/03.

In der letztmals ausgespielten Aufstiegsrunde der Regionalliga Süd siegte der Teilnehmer des Eissportverband Baden-Württemberg EC Atlantis Ulm/Neu-Ulm vor den Teilnehmern des Bayerischen Eissport-Verbandes, ESV Königsbrunn und EA Schongau und dem ESC Saaleteufel Halle als Vertreter des Sächsischen Eissportverbandes und stieg in die Oberliga 2002/03 auf.

Hauptrunde 
Die Teams der Plätze 1–8 nahmen an den Play-offs teil. Die Teams der Plätze 9–14 nehmen an der Abstiegsrunde teil.

Playoffs 
Die Viertel- und Halbfinalserien wurden jeweils im Modus Best-of-Five ausgespielt. Die Sieger beider Halbfinalserien sind die sportlichen Aufsteiger in die 2. Bundesliga und spielten anschließend (Modus: Best-of-Three) den Oberligameister aus.

Viertelfinale

Halbfinale 

Der EV Landshut und der ESV Kaufbeuren sind somit sportliche Aufsteiger in die 2. Bundesliga.

Finale 
Im Finale wurde der Meister der Oberliga im Modus Best-of-Three ausgespielt.

Der EV Landshut – seit Februar 2002 mit Insolvenzantrag – ist damit Oberligameister 2001/02.

Abstiegsrunde

Gruppe 1 
Die Teams auf den Plätzen 1 und 2 haben sich für die Oberliga Saison 2002/03 qualifiziert. Das Team auf Platz 3 ist sportlicher Absteiger aus der Oberliga.

Ratingen – seit März 2002 unter Insolvenzverwaltung – ist damit sportlich in den Landesverband Nordrhein-Westfalen – hier die Regionalliga NRW abgestiegen.

Gruppe 2 
Die Teams auf den Plätzen 1 und 2 haben sich für die Oberliga Saison 2002/03 qualifiziert. Das Team auf Platz 3 ist sportlicher Absteiger aus der Oberliga.

Bayreuth – die Tigers GmbH hat November 2001 und der Verein ESV im März 2002 Insolvenzantrag gestellt – wäre damit sportlicher Absteiger in die Regionalliga Süd 2002/03 gewesen. Durch Auflösung dieser Liga bleibt die Mannschaft in der Oberliga 2002/03.

Weblinks 
 
 

2001
Oberliga